École normale est un terme générique qui peut désigner tout établissement de formation de maîtres ou de chercheurs, sous le nom d'école des maîtres, école des professeurs ou école des instituteurs, et en particulier :

En Belgique 
 École normale (Belgique)

Au Canada 
 Au Québec (Canada), une École normale formait les enseignants des écoles primaires de 1857 à 1974.

En France 

 Une école normale supérieure (ou ENS), établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation d'enseignants et de chercheurs. Il en existe actuellement quatre en France :
École normale supérieure (rue d'Ulm - Paris), dont les origines remontent à la Révolution française, fondée au début pour les hommes et qui a fusionné en 1985 avec l'École normale supérieure de jeunes filles ou École normale supérieure de Sèvres fondée en 1881 ;
 ENS de Lyon, dont les origines sont les écoles normales supérieures de St-Cloud (hommes) et Fontenay (femmes) ;
 ENS Paris-Saclay, anciennement ENS Cachan, qui a remplacé en 1985 l'École Normale Supérieure de l'enseignement technique (ENSET) ;
 ENS de Rennes, fondée en 2013.

 Une école normale primaire, dite aussi pour les hommes « école normale d'instituteurs ou école normale de garçons » et pour les femmes « école normale d'institutrices ou école normale de filles », établissement chargé de la formation des instituteurs et des institutrices, remplacé en 1989 par l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), en 2013 par l'école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE), puis en 2019, par l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE).

 L'École normale, dite de l'an III, institution révolutionnaire à l'origine de l'École normale supérieure (rue d'Ulm - Paris),
 L'École normale de musique de Paris, établissement d'enseignement musical privé,
 L'École normale catholique, établissement d'enseignement privé catholique,
 Une École normale spécialisée, fondée en 1947 à Beaumont-sur-Oise, devenue successivement centre national de pédagogie spéciale (CNPS) en 1951, puis centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée en 1973.

En Italie 
 En Vallée d'Aoste, l'établissement d'enseignement supérieur situé à Aoste et chargé de la formation d'enseignants est historiquement dénommé Institut magistral.

En Suisse 
 En Suisse, l'école normale était le lieu de formation des enseignants du préscolaire au secondaire avant l'introduction et l'uniformisation de la formation au sein des différentes Hautes écoles pédagogiques (HEP) au début des années 2000.

Ailleurs 
 École normale supérieure

Notes et références

Notes

Références